Таблиця медалей Олімпійських ігор 2006 — це перелік Національних олімпійських комітетів, показаний за кількістю медалей, здобутих під час XX Зимових Олімпійських ігор, що проходили з 10 по 26 лютого 2006 року у місті Турин, Італія. У змаганнях брали участь понад 2500 спортсменів з 80 країн світу. Всього відбулося 84 змагання з семи видів спорту.

Таблиця 
Легенда

Посилання 
 

Зимові Олімпійські ігри 2006
2006